Sibylline et la lande aux sortilèges est le  (mais porte le numéro 3, la numérotation ayant été remise à zéro lors de la reprise de la série par André Taymans) de la série de bande dessinée Sibylline de Raymond Macherot. L'ouvrage est publié en 2007. Il s'agit de la reparution de Sibylline et le petit cirque sous le titre originellement voulu par l'auteur, avec une couverture et un récit-cadre d'André Taymans.

Synopsis

Personnages principaux

Lien externe 

Album de Sibylline
Album de bande dessinée sorti en 2007